Fun steht für:

 Fun (Band), US-amerikanische Indie-Pop-Band
 Fun (Lied), eine Single von Pitbull und Chris Brown
 Fun (Gewichtseinheit), eine Gewichts- und Geldeinheit im alten japanischen Maßsystem Shakkanhō
 Fun (Zeitschrift), eine ehemalige englische Zeitschrift

FUN steht als Abkürzung für:
 Flughafen Funafuti, der internationale Flughafen von Funafuti in Tuvalu (IATA-Code)
 Formule UNe (Einheitsklasse), eine Segelbootsklasse, siehe FUN (Bootsklasse)
 France université numérique, eine französische MOOC-Plattform

Siehe auch:

Abkürzung